Bryan Cameron (né le  à Brampton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2007 et 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Icehawks de Milton || LHJPO ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Bulls de Belleville || LHO ||64 ||20 ||9 ||29 ||46 ||6 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2006-2007 || Bulls de Belleville || LHO ||60 ||33 ||25 ||58 ||50 ||15 ||4 ||8 ||12 ||15 
|-
|2007-2008 || Bulls de Belleville || LHO ||68 ||41 ||37 ||78 ||56 ||21 ||4 ||9 ||13 ||10
|-
|2008-2009 || Bulls de Belleville || LHO ||64 ||37 ||44 ||81 ||51 ||17 ||7 ||7 ||14 ||18
|-
|2009-2010 || Colts de Barrie || LHO ||62 ||53 ||25 ||78 ||68 ||17 ||11 ||9 ||10 ||16
|-
|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH || 60|| 6|| 9|| 15|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 7|| 3|| 3|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 20|| 7|| 4|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 47 || 15 || 23 || 38 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bulls de San Francisco || ECHL || 17 || 5 || 4 || 9 || 8 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2013-2014 || Sundogs de l'Arizona || LCH || 58 || 20 || 30 || 50 || 38 || 11 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2014-2015 || Aces de l'Alaska || ECHL || 57 || 11 || 28 || 39 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || STS Sanok || PHL || 13 || 12 || 11 || 23 || 18 || 11 || 6 || 2 || 8 || 6
|-
| 2016-2017 || Gladiators d'Atlanta || ECHL || 17 || 2 || 8 || 10 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Fife Flyers || EIHL || 11 || 2 || 7 || 9 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Saale Bulls Halle || Oberliga || 4 || 4 || 2 || 6 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Beast de Brampton || ECHL || 4 || 0 || 1 || 1 ||2 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Steelhawks de Hamilton || () ||17 ||14 ||16 ||30 ||6 ||7 ||3 ||5 ||8 ||6 
|-
|2019-2020 || Steelhawks de Hamilton || ACH ||14 ||4 ||6 ||10 ||10 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2
|-

Trophées et distinstions

Ligue de hockey de l'Ontario 

 Il remporte le trophée Leo-Lalonde en 2009-2010.

 Il remporte le trophée Jim-Mahon en 2008-2009.

Notes et références 

Naissance en février 1989
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Colts de Barrie
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Brampton (Ontario)
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Fife Flyers
Joueur du ESC Halle 04
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des Gladiators d'Atlanta